Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Olympia, nach der Stadt Olympia (Washington):* USS Olympia (C-6), ein Kreuzer, in Dienst von 1895 bis 1922
 USS Olympia (SSN-717), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1984Olympia
Olympia (Washington)